Landtagswahlkreis 49 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Emmendingen (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Waldshut (1956 bis 1972)

in Hessen:
 Wahlkreis Darmstadt-Stadt I (seit 1983)
 Wahlkreis 49 (Hessen) (1970 bis 1982)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Lüneburg (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Diepholz (2003)
 Landtagswahlkreis Nienburg-Süd (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Celle-Stadt (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Krefeld II (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Mönchengladbach I (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Düsseldorf V (2000)
 Landtagswahlkreis Düsseldorf VI (1966 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Rhein-Wupper-Kreis-Ost (1958 und 1962)
 Landtagswahlkreis Oberer Rhein-Wupper-Kreis (1947 bis 1954)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Südliche Weinstraße (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2 (seit 2014)
 Wahlkreis Sächsische Schweiz 1 (1994 bis 2009)
 Wahlkreis Freital I (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Hohenmölsen-Weißenfels (1994 bis 2002)
 Landtagswahlkreis Hettstedt (1990)